Falconet (arma), peça petita d'artilleria
 Ornitologia:
 Falconet, falcó petit
 Falconet o esmerla (Falco columbarius)
 Falconet o falcó mostatxut (Falco subbuteo)